Чикилистлан има више значења:

 Општина Чикилистлан (Халиско), општина у савезној држави Халиско у Мексику
 Чикилистлан (Чикилистлан, Халиско), насеље у савезној држави Халиско у Мексику